Hoofdbetekenis
 Jumbo, Soedanese savanne-olifant uit de 19e eeuw

bedrijven en merken
 Jumbo (spellen), merknaam van spellenfabrikant Hausemann & Hötte
 Jumbo Groep Holding B.V. met onder andere:
 Jumbo Supermarkten, supermarktketen
 Jumbo Golfwereld, keten van sportwinkels
 Jumbo Shipping, Nederlandse rederij, gespecialiseerd in zwaar transport over zee

diversen
 NS 3700, serie stoomlocomotieven van de NS met bijnaam 'Jumbo'
 Boeing 747, bijgenaamd Jumbo of Jumbo Jet
 Jumbo (Dizzy Man's Band), single van de Dizzy Man's Band
 Jumbo Run, race met motoren + zijspan

Zie ook 
 Mammoet (doorverwijspagina)
 Team Jumbo-Visma (doorverwijspagina)